Won koreański (1902–1910)
 Won północnokoreański (1947–1959; 1959–2009; od 2009)
 Won południowokoreański (1945–1953; od 1962)